

Lokalizacje

Niemcy 
 Treptow – dawny okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie
 Treptow-Köpenick – okręg administracyjny (Bezirk) Berlina

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Trzebiatów – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim
 Trzebiatów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim

Osoby 
 Alfred Treptow – niemiecki pisarz
 Elmar Treptow – niemiecki filozof

Zobacz też 
 Altentreptow
 Alt-Treptow